Hans Majestät får vänta kan syfta på:

 Hans Majestät får vänta (pjäs) – en pjäs av Oscar Rydqvist, förlaga till filmerna
 Hans Majestät får vänta (film, 1931) – en film i regi av Theodor Berthels
 Hans Majestät får vänta (film, 1945) – en film i regi av Gustaf Edgren